Miasta w USA:
 Conewango – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
Gminy w USA:
 Conewango (ang. Conewango Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Conewango (ang. Conewango Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren